Че́пик — русская фамилия. Известные носители:
 
 Чепик, Максим Владимирович (род. 1970) — украинский артист балета.
 Чепик, Николай Петрович (1960—1980) — советский военный, Герой Советского Союза.
 
 Чепик, Юрий Петрович (род. 1939) — российский дипломат, посол.